Галстян () — вірменське прізвище.

Відомі представники:
 Галстян Арсен Жорайович ( 1989) — російський дзюдоїст, олімпійський чемпіон
 Галстян Вагінак ( 1973) — вірменський борець греко-римського стилю, чемпіон світу
 Галстян Вруйр Езекієлович ( 1924 —   1996) — вірменський художник
 Галстян Гайказ ( 1977) — вірменський борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор
 Галстян Погос Артушович ( 1961) — радянський і вірменський футболіст (півзахисник) і російський тренер
 Галстян Славік ( 1996) — вірменський борець греко-римського стилю, призер чемпіонату світу
 Галстян Сократ Олексійович ( 1920 —   1981) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу

Вірменські прізвища